

События 
 Элтон Джон и Берни Топин опять возобновили творческое сотрудничество после трёхлетнего перерыва. Записанные дуэтом в августе 1979-го года новые песни уже через год были включены в альбом «21 at 33».
 Михаэль Шенкер ушёл из «Scorpions» во время их тура по Франции и был заменён Маттиасом Ябсом.
 Основание лейбла 2 Tone Records и начало второй волны ска в Англии.
 Оззи Осборн уволен из группы «Black Sabbath», его место занял Ронни Джеймс Дио (экс-«Rainbow»). На место Дио в «Rainbow» Ричи Блэкмор приглашает Грэма Боннета.
 Только что образованные Killing Joke дебютировали с EP Almost Red.

Хронология 

 1 января — Билл Грэхем объявил о закрытии танцзала «Винтерленд» в Сан-Франциско после новогоднего концерта с участием «The Blues Brothers», «New Riders of the Purple Sage» и «Grateful Dead». В этот же день во время концерта, приуроченного к празднованию Нового Года в Кливленде, шт. Огайо, Брюс Спрингстин получил травму из-за брошенной на сцену из зала петарды.
 5 января — Принс дал свой первый концерт. Шоу состоялось в Миннеаполисе (штат Миннесота).
 9 января — Благотворительный концерт для ЮНИСЕФ прошёл в Нью-Йорке в Зале Генеральной Ассамблеи ООН с участием таких звёзд как «ABBA», «Bee Gees», Джон Денвер, «Earth, Wind & Fire», Оливия Ньютон-Джон, Род Стюарт и Донна Саммер.
 13 января — Американский соул-певец Донни Хэтэуэй умер после падения с 15-го этажа гостиницы «Джумейра Эссекс Хаус» в Нью-Йорке. Согласно звукозаписывающей компании «Atlantic Records», с которой сотрудничал музыкант, у него наблюдались серьёзные проблемы с психикой.
 1 февраля — Басист «Sex Pistols» Сид Вишес был выпущен под залог из тюрьмы Райкерс-Айленд а на утро следующего дня был найден мёртвым своей матерью в квартире его подруги Мишель Робинсон. Причиной смерти стала передозировка героина.
 10 февраля — Сингл Рода Стюарта «Da Ya Think I’m Sexy?» с альбома «Blondes Have More Fun» стал хитом № 1 по версии журнала Billboard и пребывал на вершинах чартов на протяжении четырёх недель.
 11 февраля — 43 миллиона зрителей посмотрели автобиографический фильм Джона Карпентера о «короле рок-н-ролла» «Элвис» на канале ABC. Главную роль в телефильме сыграл Курт Рассел.
 15 февраля — Минни Рипертон стала соведущей Стивена Бишопа на 21-й ежегодной церемонии вручения премий «Grammy». The «Bee Gees» собрали урожай из 4-х статуэток «Грэмми» за саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера».
 23 февраля — «Dire Straits» начали свой первый тур по США с концерта в Бостоне.
 Март — в кинотеатрах СССР запущен в прокат музыкальный фильм-полубиография «Женщина, которая поёт» с Аллой Пугачёвой в главной роли, ставший впоследствии лидером кассовых сборов 1979 года.
 21 марта — «The Pretenders» подписали контракт с «Sire Records».
 23 марта — «Van Halen» выпустили свой второй студийный альбом под названием «Van Halen II».
 27 марта — Эрик Клэптон женился на Патти Бойд, бывшей жене его друга Джорджа Харрисона.
 6 апреля — Род Стюарт женился на актрисе Алане Хэмилтон, экс-жене актёра Джорджа Хэмилтона.
 12 апреля — Мики Томас заменил Марти Балина в качестве лид-вокалиста «Jefferson Starship».
 13 апреля — Во время концерта «Van Halen» в Спокане, шт. Вашингтон, Дэвид Ли Рот упал в обморок от переутомления.
 24 апреля — «The New Barbarians» открыли свой североамериканский тур в Анн-Арборе, шт. Мичиган.
 Май — Британский певец Элтон Джон совместно со знаменитым ударником Рэем Купером впервые выступил с концертами в СССР — Москве и Ленинграде.
 2 мая — «The Who» отыграли свой первый концерт, последовавший после смерти барабанщика Кита Муна. Новым ударником группы был выбран Кенни Джонс.
 1 июня — Фронтменом «Dead Kennedys» Джелло Биафрой образован рекорд-лейбл Alternative Tentacles.
 28 июня — Билл Хейли сделал свои последние студийные записи в г. Маскл Шоалз, шт. Алабама. (Он умер в 1981-м году).
 5 июля — Джо Дассен впервые выступил с концертом в Москве (совместный концерт с Аллой Пугачёвой на церемонии торжественного открытия гостиничного комплекса «Космос»).
 Август — Участники британской поп-группы «Brotherhood of Man» Мартин Ли и Сандра Стивенс поженились.
 4 августа — В Нью-Йорке прошла премьера комедийного фильма «Школа рок-н-ролла» с участием популярной панк-рок группы «Ramones».
 15 августа — Вышел последний студийный альбом группы «Led Zeppelin» — «In Through the Out Door».
 21 августа — У Рода Стюарта и его жены Аланы Хэмилтон родилась дочь Кимберли.
 25 августа — Сингл «My Sharona» пауэр-поп группы «The Knack» стал хитом № 1 в чартах Billboard. Это был первый случай за год, когда не являющаяся балладой и/или диско песня достигла вершины хит-парада.
 1 сентября — Состоялось первое выступление «INXS» в Оушенвью Отель в Умина Бич, Новый Южный Уэльс.
 10 октября — Джо Перри официально покинул «Aerosmith».

Образовавшиеся группы 
 A Flock of Seagulls
 The Blasters
 Europe
 Exodus
 Fischer-Z
 Killing Joke
 Laid Back
 Marillion
 Men at Work
 Merzbow
 The Residents
 Secret Service
 Suns of Arqa
 Venom
 Автограф
 Автоматические удовлетворители
 Карнавал
 Пик Клаксон

Распавшиеся группы 
 Patti Smith Group

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию музыкальных альбомов 1979 года.

Январь 
 Accept (Accept, 16 января)

Февраль 
 Lovedrive (Scorpions, 25 февраля)

Март 
 Van Halen II (Van Halen, 23 марта)
 Overkill (Motörhead, 24 марта)
 Breakfast in America (Supertramp, 29 марта)
 Danger Money (UK, LP)

Апрель 
 Evolution (Journey, 5 апреля)
 Voulez-Vous (ABBA, LP, Polar Music, 23 апреля)

Май 
 Wave (Patti Smith Group, 17 мая)
 Lodger (Дэвид Боуи, 18 мая)
 Dynasty (Kiss, 23 мая)
 Арлекино и другие (Алла Пугачёва)

Июнь 
 Back to the Egg (Wings, 8 июня)
 Communiqué (Dire Straits, 15 июня)
 Unknown Pleasures (Joy Division, 15 июня)
 Live Killers (Queen, 22 июня)

Июль 
 Down To Earth (Rainbow, 22 июля)
 Highway to Hell (AC/DC, 27 июля)

Август 
 Fear of Music (Talking Heads, 3 августа)
Off The Wall (Майкл Джексон, 10 августа)
 In Through the Out Door (Led Zeppelin, 15 августа)
 5 (Джей Джей Кейл)

Сентябрь 
 Stormwatch (Jethro Tull, 14 сентября)
 Night After Night (концертный, UK, LP)

Октябрь 
 Bomber (Motörhead, 27 октября)
 Journey Through The Secret Life Of Plants (Стиви Уандер, 30 октября)
Reggatta de Blanc (The Police, 5 октября)
Eat To The Beat (Blondie)

Ноябрь 
 Platinum (Mike Oldfield, 23 ноября)
 The Wall (Pink Floyd, 30 ноября)

Декабрь 
 London Calling (The Clash, 14 декабря)

Неточная дата 
 Deltics (Крис Ри)
 Un Peu de L’Ame des Bandits (Aksak Maboul)
 Dune (Klaus Schulze)
 Soli (Адриано Челентано)
 Me, live! (Адриано Челентано)
 Oh Susie (Secret Service)
 Красный конь (Земляне) SP, ВФГ «Мелодия»

Лучшие песни года 
 «London Calling, Train In Vain, Clampdown, I Fought The Law» (The Clash)
 «Hot Stuff» (Донна Саммер)
 «Rock Lobster» (The B-52's)
«Message in a Bottle» и «Walking on the Moon» (обе — The Police)
«Atomic» и «Dreaming» (обе — Blondie)
«Highway to Hell» (AC/DC)
 «Good Times» (Chic)
 «Comfortably Numb» (Pink Floyd)
 «Dancing Barefoot» (Patti Smith Group)
 «Красный конь» (Земляне)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «52nd Street» (Билли Джоэл)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «My Sharona» (The Knack)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Parallel Lines» (Blondie)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Bright Eyes» (Арт Гарфанкел)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Билли Джоэл за «52nd Street»
 «Грэмми» за запись года — The Doobie Brothers за «What a Fool Believes»
 «Грэмми» за песню года — «What a Fool Believes»

Зал славы кантри

Родились 
 16 января — Алия (ум. ) — американская певица, актриса и модель
 26 января — Янне Хейсканен (ум. ) — финский музыкант, барабанщик группы The Rasmus
 21 февраля — Дженнифер Лав Хьюитт — американская актриса, продюсер, режиссёр и певица
 8 марта — Том Чаплин — британский певец и музыкант, вокалист и пианист группы Keane
 16 марта — Леэна Пейса — финская певица и музыкант, клавишница группы Lordi
 8 апреля — Алекси Лайхо (ум. ) — финский певец и музыкант, основатель, вокалист и гитарист группы Children of Bodom
 10 апреля — Софи Эллис-Бекстор — британская певица и композитор
 5 июня — Давид Бисбаль — испанский певец
 24 августа — Вахур Афанасьев (ум. ) — эстонский писатель, поэт, режиссёр и музыкант
 3 октября — Джош Клингхоффер — американский музыкант, гитарист группы Red Hot Chili Peppers
 18 октября — Ни-Йо — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер
 20 октября — Эдуард Цанга (ум. ) — российский оперный певец (бас-баритон)
 31 декабря — Василя Фаттахова (ум. ) — российская певица

Скончались 
 7 января — Збигнев Турский (70) — польский композитор, дирижёр и педагог
 2 февраля — Сид Вишес (21) — британский музыкант, басист группы Sex Pistols
 17 февраля —  (72) — американский поэт-песенник
 6 мая —  (85) — американский композитор и пианист
 10 сентября — Солон Михаилидис (73) — кипрский композитор, дирижёр, музыковед, педагог и общественный деятель
 20 сентября —  (84) — американский актёр водевилей и композитор
 29 октября —  (35) — американский музыкант, барабанщик группы Parliament-Funkadelic
 30 декабря — Ричард Роджерс (77) — американский композитор
 без точной даты — Мукаш Абдраев (58/59) — киргизский советский композитор и музыкальный педагог

См. также

Примечания